Merritt steht für:

 Merritt (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname

Merritt ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Merritt (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Merritt (Illinois)
 Merritt (Kalifornien)
 Merritt (Michigan)
 Merritt (Missouri)
 Merritt (North Carolina)
 Merritt (Ohio)
 Merritt (Oklahoma)
 Merritt (South Dakota)
 Merritt (Washington)
 Merritt Island, Florida

Merritt ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Merritt (1884–1943), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Anna Lea Merritt (1844–1930), US-amerikanische Malerin
 Aries Merritt (* 1985), US-amerikanischer Leichtathlet
 Chris Merritt (* 1952), US-amerikanischer Sänger (Tenor)
 Chris Merritt (Footballtrainer) (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Edwin Albert Merritt (1860–1914), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Merritt (1865–1948), US-amerikanischer Physiker
 Howard S. Merritt (1915–2007), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Kunstsammler
 John Merritt (1920–1999), britischer Filmeditor
 Jymie Merritt (1926–2020), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Kim Merritt (* 1955), US-amerikanische Marathonläuferin
 LaShawn Merritt (* 1986), US-amerikanischer Leichtathlet
 Matthew J. Merritt (1895–1946), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Augustus Merritt (1827–1910), US-amerikanischer Politiker
 Schuyler Merritt (1853–1953), US-amerikanischer Politiker
 Theresa Merritt (1922–1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Tift Merritt (* 1975), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Wesley Merritt (1834–1910), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Kasabach-Merritt-Syndrom
 Merrett
 Merrit
 Merit
 Meritt